Imbabura es un topónimo que puede referirse a:

 la provincia de Imbabura, situada en Ecuador.
 el volcán Imbabura, situado en la región anterior.
 el Club Deportivo Imbabura Sporting Club, equipo de fútbol con sede en la provincia ya mencionada.